Хогсбэк или Хогс-Бэк, , :

Слитное написание 
 Хогсбэк (ЮАР) — город в Восточной Капской провинции ЮАР

Раздельное написание 
 Хогс-Бэк (Англия) — местность в графстве Сёррей
 Хогс-Бэк (водопад) — водопад в г. Оттава (Канада)